Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2011 года проходил в парижском Диснейленде (Франция) с 5 по 13 ноября. Это был 79-й чемпионат среди мужчин и 22-й среди женщин. Он также являлся отборочным на Олимпиаду 2012 года.

Расписание соревнований

Медалисты

Mужчины

Женщины

Медальный зачёт 
По Большим (суммарный результат) медалям

По всем медалям: Большим (суммарный результат) и Малым (Рывок и Толчок)

Страны-участники 
550 тяжелоатлетов из 93 стран.

  (7)
  (11)
  (10)
  (1)
  (10)
  (11)
  (1)
  (1)
  (10)
  (8)
  (7)
  (11)
  (3)
  (5)
  (2)
  (13)
  (1)
  (7)
  (6)
  (1)
  (4)
  (10)
  (1)
  (14)
  (10)
  (8)
  (2)
  (10)
  (8)
  (14)
  (2)

  (14)
  (2)
  (1)
  (15)
  (10)
  (11)
  (10)
  (3)
  (1)
  (6)
  (2)
  (6)
  (9)
  (2)
  (3)
  (7)
  (1)
  (9)
  (2)
  (2)
  (11)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (15)
  (3)

  (11)
  (15)
  (7)
  (3)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (8)
  (2)
  (14)
  (1)
  (11)
  (1)
  (4)
  (8)
  (12)
  (1)
  (8)
  (13)
  (2)
  (2)
  (7)
  (12)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (4)
  (10)
  (15)

Команды, не участвовавшие в Чемпионате 
Из-за проблем с Антидопинговой службой ВАДА Болгария, Кипр, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Сьерра-Леоне и Шри-Ланка не приняли участие в чемпионате.

Допинг 
В феврале 2012 года было объявлено, что допинг-проба украинской спортсменки Ольги Коробки, взятая сразу по окончании чемпионата мира, дала положительный результат. Спортсменка были лишена трёх бронзовых наград, завоёванных в категории свыше 75 кг (рывок, толчок, сумма).

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Результаты на сайте IWF

2011
Международные соревнования по тяжёлой атлетике во Франции
Ноябрь 2011 года